Vala peut faire référence à :

 Vala Mal Doran, un personnage de la série télévisée Stargate SG-1.
 Vala, un langage de programmation pour GNOME.
 Vala, un astéroïde découvert en 1873.
 Vala, un ancien État princier des Indes.

Voir aussi 
 Les Valar (nom quenya, singulier Vala) sont des personnages créés par , présents notamment dans Le Silmarillion.